NBW steht für:
 Nieuw Burgerlijk Wetboek, Zivilgesetzbuch der Niederlande, siehe Burgerlijk Wetboek (Niederlande)
 Leeward Point Field (IATA-Code), Flugplatz der Guantanamo Bay Naval Base, Kuba

NbW steht für:
 North by West (dt.: „Nord zu West“; 348,75°), in der 32er-Teilung der Windrose zwischen Nord (N) und Nordnordwest (NNW)
Netzwerk für betriebswirtschaftliche Weiterbildung, eine Privatschule in Zürich

Nb.W. steht für:
 Nebelwerfer

nbw steht für:
 Süd-Ngbandi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Adamaua-Ubangi-Sprachen in Afrika

Abkürzung